

Allemagne 
 Grafschaft (Rheinland), commune de Rhénanie-Palatinat

Suisse 
 Grafschaft, commune du canton du Valais ;
 Grafschaft, localité de la commune de Niederglatt, dans le canton de Zurich

Homonymie de toponyme